Geografia:
 Pool – departament Konga
 Pool – miejscowość w Kornwalii (Anglia)
 Pool – obszar niemunicypalny w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wirginia Zachodnia
 Pool – rzeka w Anglii, dopływ Ravensbourne
 Pool – rzeka w Anglii, dopływ Gilpin
 Pool-in-Wharfedale – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire
 Pool – civil parish w Leeds, hrabstwie West Yorkshire (Anglia)

Inne:
 pool – odmiana bilardu
 pool – pojęcie z mikroekonomii

Zobacz też:
 Pohl
 Pol